Municipio de Havelock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Havelock (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Havelock (condado de Chippewa, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.